Middagmaaltijd
 Lunchpakket
Lunch!, een NCRV-radioprogramma
Lydia Lunch, een Amerikaanse zangeres